Корнейчу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Корнейчук, Александр Евдокимович (1905—1972) — украинский советский писатель и политический деятель, драматург, журналист. Герой Социалистического Труда.
 Корнейчук, Григорий Петрович (1913—1985) —  украинский химик.
 Корнейчук, Дмитрий Емельянович (1940—2019) — советский хозяйственный деятель украинского происхождения.
 Корнейчук, Евгений Владимирович (род. 1966) — украинский политик.
 Корнейчук, Игорь Иванович (1971—2019) — российский тренер, общественный деятель.
 Корнейчук, Николай Павлович (1920—2003) — советский математик.

См. также 
 Корнейчуков